A Espiñeira o Espiñeira pueden referirse a:

A Espiñeira 

 A Espiñeira (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Espiñeira 

 Espiñeira (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Lamas, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Espiñeira (Lugo), lugar español de la parroquia de Villaronte, del municipio de Foz, provincia de Lugo, Galicia.